Cristina Chiabotto, modella italiana
 Vincenzo Chiabotto, calciatore italiano